Blauer Peter bezeichnet:
 die Signalflagge P, siehe Flaggenalphabet #P
 Der Blaue Peter, eine Zeitschrift siehe; Deutscher Hochseesportverband HANSA #Publikationen
 Szenekneipe in Hamburg-St. Pauli (1960er/70er-Jahre im Haus Große Freiheit 10)